Schleicher steht für:
 Schleicher (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schleicher (Familie), deutsche Unternehmerfamilie
 Schmidtchen Schleicher

Schleicher ist der Name folgender 

Orte:
 Schleicher (Lindberg), Ortsteil von Lindberg im Naturpark Bayerischer Wald
 Schleicher, ein Wohngebiet der Stadt Sindelfingen
 Schleicher County in Texas, Vereinigte Staaten

Unternehmen:
 Alexander Schleicher, deutscher Segelflugzeug-Hersteller
 Schleicher Electronic, deutsche Firma für Automatisierungs-Technik